Por Vanguard pode estar procurando:

Classe Vanguard, equipamento militar

Pesquisa espacial
 Projeto Vanguard
 Vanguard (foguete)
Mídia e entretenimento
Medal of Honor: Vanguard, um jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa publicado pela Electronic Arts

Desambiguação